Název Habartice má více sídel:
 Habartice, obec v okrese Liberec
 Dolní Habartice, obec v okrese Děčín
 Horní Habartice, obec v okrese Děčín

 Habartice (Krupka), zaniklá obec, dnes část obce Krupka v okrese Teplice
 Habartice (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy
 Habartice (Jindřichov), část obce Jindřichov v okrese Šumperk